

Persone
 Mark Zampano Danielewski – scrittore statunitense
 Francesco Zampano – calciatore italiano
 Giuseppe Zampano – calciatore italiano

Altro
 Zampano – personaggio di Fullmetal Alchemist